Suzanne (Ardeny) – francuska gmina w regionie Szampania-Ardeny
 Suzanne (Somma) – francuska gmina w regionie Pikardia